Santen steht für:

 Santen (chemische Verbindung), eine chemische Verbindung

Santen oder Santén ist der Familienname folgender Personen:
 Christine van Santen (1931–1984), deutsche Schauspielerin
 Hieronymus Ibeling von Santen (1752–1836), Jurist und Bürgermeister von Emden
 Johannes van Santen (1772–1858), niederländischer Geistlicher, alt-katholischer Erzbischof von Utrecht
 Josef van Santen (1902–1966), deutscher Schauspieler
 Laurens van Santen (Laurens van Santen, Santenius; 1746–1798), Philologe
 Rutger van Santen (* 1945), niederländischer Chemiker
 Trude Santen (1891–1962), deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Filmproduzentin
 Vendela Santén (* 1978), schwedische Seglerin

Siehe auch:
 Zanten
 Kokospalme#Kokosmilch
 Sandten
 Sanden (Begriffsklärung)